Burģis ist der Familienname folgender Personen:
 Matīss Burģis (* 1989), lettischer Tischtennisspieler

Burgis ist der Name von:
 Hilger de Burgis
 Burgis GmbH, ein Lebensmittelhersteller in Neumarkt in der Oberpfalz